Karolína Grohová (ur. 21 listopada 1990) – biegaczka narciarska pochodząca z Czech, w Pucharze świata zadebiutowała w Libercu w 2011 roku zajmując 29. miejsce w sprincie i zdobywając pierwszy punkt w Pucharze świata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne

Uwagi

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie związani z Dvorem Králové nad Labem
Ludzie urodzeni w Dvůrze Králové nad Labem